Marcon steht für:

 Marcon, eine italienische Gemeinde in der Region Venetien

Marcon ist der Familienname folgender Personen:

 André Marcon (* 1948), französischer Schauspieler
 Andrea Marcon (* 1963), italienischer Organist, Cembalist und Dirigent
 Gaetano Marcon (* 1932), italienischer Politiker
 Margit Ksoll-Marcon (* 1956), bayerische Historikerin
 Régis Marcon (* 1956), französischer Koch
 Tommaso Marcon (* 1999), italienischer Motorradrennfahrer

Siehe auch:

 Marçon, eine französische Gemeinde in der Region Pays de la Loire